A Concha Acústica de Niterói é um parque dotado de concha acústica situado na avenida Cem, s/nº, no bairro de São Domingos, na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil.

Descrição 
O parque de 29.6 mil metros quadrados é cercado por grades e possui campos de futebol e quadras desgastadas de esporte como tênis e basquete. Abriga inúmeros eventos como circos e shows, arraiá junino e festival de churros. Foi construído sobre parte do Aterro da Praia Grande. Já abrigou projetos de aulas de vôlei, tênis, basquete e artes marciais (judô, kung fu, jeet kune do). Atualmente, abriga aos finais de semana, o projeto Fernando Presente, que leva tênis para a população carente de Niterói. Aos domingos, conta com a presença do ilustre Eduardo Moreira, mais conhecido como Rato, que atende a população com a prática de "Jeet Kune do", com o projeto "Go Go Calminex".
É vizinho do campus do Gragoatá da Universidade Federal Fluminense (UFF) e da Praça JK e próximo da estação Arariboia e da Cantareira. É administrado pela Secretaria Municipal de Esportes.

Projetos
A Prefeitura de Niterói anunciou, em 2011, que pretende duplicar e prolongar a Avenida Cem e construir a Via Orla no aterro do Gragoatá, junto à orla desde o Museu Petrobras de Cinema até a Forte Gragoatá sobre parte do câmpus do Gragoatá da UFF, oferecendo, como contrapartida à universidade, a Concha Acústica, em permuta da área para se abrir a nova via. Por sua vez, a Prefeitura também pretendia transformar a Concha Acústica em uma Arena Multiuso, sobre projeto do arquiteto Oscar Niemeyer, incorporando a área ao conjunto do complexo cultural do Caminho Niemeyer.

Ver também
Aterro da Praia Grande
Caminho Niemeyer
Cantareira
Forte Gragoatá
Praça Arariboia
bairro de São Domingos
Universidade Federal Fluminense

Atrações turísticas de Niterói
Cultura de Niterói
Esporte de Niterói
Conchas acústicas